Football Club Dinamo Jerevan (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Դինամո“ Երևան) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Klub byl založen již v roce 1936, ovšem zanikl hned o rok později v roce 1937. Obnoven byl až po arménské nezávislosti v roce 1992, definitivně zanikl v roce 2008. Své domácí zápasy klub odehrával na stadionu Kasachi Marzik v Aštaraku.

Historické názvy 

Zdroj:

 1936 – FC Dinamo Jerevan (Football Club Dinamo Jerevan)
 1998 – FC Dinamo-Energo Jerevan (Football Club Dinamo-Energo Jerevan)
 1999 – FC Dinamo Jerevan (Football Club Dinamo Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2008
Sport v Jerevanu